UTP steht für:

 Universiti Teknologi Petronas in Malaysia, siehe Technische Universität Petronas
 Unshielded Twisted Pair, ein Kabeltyp, siehe Twisted-Pair-Kabel #UTP
 Unterrichtstag in der (sozialistischen) Produktion in der DDR, siehe Produktive Arbeit (DDR)
 Uridintriphosphat, ein RNA-Baustein
 Flughafen U-Tapao in Thailand (IATA-Code)

Utp steht für:
 Untripentium, noch nicht nachgewiesenes chemisches Element mit der Ordnungszahl 135

utp steht für:
 Amba (ozeanische Sprache) (ISO-639-3-Code), eine Sprache auf Utupua, Salomonen

Abkürzung